

Medicina 
 ECG dinamico secondo Holter – metodica diagnostica utilizzata per monitorare l'attività elettrica del cuore durante un intervallo di tempo più o meno lungo 
 Elettroencefalogramma dinamico Holter – metodica neuro-diagnostica per la valutazione funzionale dell'encefalo
 Holter pressorio – metodica diagnostica utilizzata per monitorare la pressione arteriosa nell'arco di 24 ore

Persone 
 Bjørn Holter (1973) – giocatore di calcio a 5 e calciatore norvegese
 Christian Holter (1972) – calciatore norvegese
 Dwayn Holter (1995) – calciatore lussemburghese
 Göran Holter (1963) – calciatore svedese 
 Julia Holter (1984) – cantante, cantautrice, produttrice discografica, compositrice e artista statunitense
 Iver Holter (1850-1941) – compositore norvegese

 Norman J. Holter (1914-1983) – fisico statunitense
 Reidar Holter (1892-1953) – canottiere norvegese 
 Wilhelm Holter (1842-1916) – pittore norvegese